Haunberg ist der Name von Ortschaften:
 Haunberg (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Haunberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haunberg (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainburg-Hohenfels, Bayern
 Haunberg (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haunberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Haunberg, früherer Name von Kirchhaunberg, Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern

Haunberg ist der Name von Bergen und Erhebungen:
 Haunberg (Ilm-Saale-Platte) (), auf der Ilm-Saale-Platte bei Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen
 Haunberg (Oberpfälzer Jura) (), im Oberpfälzer Jura bei Lauterhofen-Mittersberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern

Siehe auch:
 Haunsberg